Ге́нри Уо́рнер Сло́кам (; 28 мая 1862, Сиракьюс, Нью-Йорк, США — 22 января 1949, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский теннисист; победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Национальный чемпионат США — 1888, Национальный чемпионат США — 1889); победитель одного турнира Большого шлема в парном разряде (Национальный чемпионат США — 1889). Член Международного зала теннисной славы с 1955 года.

Биография 
Его отец Генри Слокам — американский генерал. Генри окончил Йельский университет в 1883 году и начал играть в теннис в 1884 году.

Спортивная карьера 
Слокам выиграл титул на национальном чемпионате США 1888 года в мужском одиночном разряде против действующего чемпиона и соотечественника — . На следующий год он успешно защитил свой титул, одержав победу над Куинси Шоу.

Он был президентом Национальной ассоциации большого тенниса США (USNLTA) в 1892 и 1893 годах.

Генри умер 22 января 1949 года в Манхэттене, штат Нью-Йорк.

В 1955 году его имя было включено в списки Международного зала теннисной славы.

Участие в финалах турниров Большого шлема за карьеру (7)

Одиночный разряд (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Мужской парный разряд (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Примечания

Ссылки 
 Профиль ATP

Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде